Eskadry lotnicze noszące numer „13”:
 13 Eskadra Myśliwska (1920–1925) → 111 Eskadra Myśliwska (1925–1928) → 131 Eskadra Myśliwska (1928–1939)
 13 Eskadra Lotnicza (1925–1926) → 13 Eskadra Niszczycielska Nocna (1926–1929) → 13 Eskadra Liniowa (1929–1934) → 13 Eskadra Towarzysząca (1934–1939)
 13 Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (1953–1957)
 13 Eskadra Lotnictwa Transportowego (2001–2010) → 8 Baza Lotnictwa Transportowego